Winger (Minnesota), een plaats in Minnesota
 Winger (band), een band
 Kip Winger, een Amerikaanse zanger
 Debra Winger, een Amerikaans actrice
 Een vleugelspeler